Rudolf Zenker henviser til:

 Rudolf Zenker (kirurg) (1903-1984) – tysk kirurg
 Rudolf Zenker (filolog) (1862-1941) – tysk romanist